Си́рпа Хе́лена Кя́хкёнен (; род. 15 сентября 1964, Куопио, Финляндия) — финская писательница и переводчик, награждённая высшей наградой страны для деятелей искусства — медалью Pro Finlandia (2015). С 2018 года Сирпа Кяхкёнен является президентом Союза финских писателей. 

Изучала литературу и историю. В 1991 году опубликовала свою первую новеллу для юношества — «Kuu taskussa» («Луна в кармане»), а в 1998 году впервые опубликовала роман для взрослых — «Mustat morsiamet» («Чёрные невесты»). Одна из последних работ писательницы — роман «Graniittimies» («Гранитный человек», 2014) рассказывает о судьбах финских идеалистов, уехавших в Советский Союз и обосновавшихся в Ленинграде.

В 2015 году удостоена высшей награды Финляндии для деятелей искусства — медали «Pro Finlandia».

Библиография 
 Kuu taskussa. Helsinki: Otava, 1991. ISBN 951-1-11911-7.
 Lukittu lähde. Helsinki: Otava, 1994. ISBN 951-1-13504-X.
 Mustat morsiamet. Helsinki: Otava, 1998. ISBN 951-1-15619-5.
 Rautayöt. Helsinki: Otava, 2002. ISBN 951-1-18283-8.
 Jään ja tulen kevät. Helsinki: Otava, 2004. ISBN 951-1-19748-7.
 Lakanasiivet. Helsinki: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21326-0. — Номинация на премию Финляндия (2007)
 Neidonkenkä. Helsinki: Otava, 2009. ISBN 978-951-1-23876-8.
 Hietakehto. Helsinki: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-26320-3.
 Graniittimies. Helsinki: Otava, 2014. ISBN 978-951-1-28097-2. — Номинация на премию Финляндия (2014), номинация на Литературную премию Северного совета (2016)

 Tankkien kesä. Helsinki: Otava, 2016. ISBN 978-951-1-29313-2. — Номинация на премию Финляндия (2016)
 Muistoruoho. Helsinki: Otava, 2019. ISBN 978-951-1-33703-4.

 Vihan ja rakkauden liekit. Kohtalona 1930-luvun Suomi. Helsinki: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24275-8. — Номинация на премию Tieto-Finlandia (2010). 
 Kuopion taivaan alla. Kuopio: Kuopion isänmaallinen seura, 2011. ISBN 978-952-99511-6-1.

Примечания

Ссылки 
 Sirpa Kähkönen Kirjasampo.fi 

Награждённые медалью Pro Finlandia